Le PSA Masters 2009 est l'édition 2009 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à New Delhi  du 5 au .

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Nick Matthew après avoir écarté son compatriote et champion du monde Amr Shabana dans une revanche de la finale du championnat du monde disputée le mois précédent.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Compétition de squash à New Delhi
PSA World Series 2009
Sport en Inde en 2009
Sport en décembre 2009
PSA Masters